Kallixenos (griechisch , ) oder Kallixeinos () ist der Name folgender Personen:

 Kallixenos (Alkmaionide), Neffe des Kleisthenes und Oberhaupt der Alkmaioniden, 485 v. Chr. dem Ostrakismos unterworfen
 Kallixenos (Demagoge), athenischer Demagoge des 5. Jahrhunderts
 Kallixeinos von Rhodos, hellenistischer Autor des 3. Jahrhunderts, Verfasser eines von Athenaios zitierten Werks über Alexandria
 Kallixenos (Bildhauer), antiker griechischer Bildhauer, von Plinius dem Älteren erwähnt (Naturalis historia 34.52), eventuell identisch mit einem Kallixenos, der Autor eines von Sopatros als Quelle benutzten Zographon war